A 2013-as GP3-szezon a sorozat történetének negyedik bajnoksága volt. A széria első alkalommal látogatott Európán kívüli versenyhelyszínre azáltal, hogy a szezonzárót Abu-Dzabiban tartották. A bajnokságot a szezonzáró előtt a 2014-es világbajnokságra a Scuderia Toro Rosso által a Formula–1-be igazolt orosz Danyiil Kvjat nyerte, miután a Yas Marina Circuit pályán megrendezett első futamon nemcsak hogy ledolgozta a Regaliával szembeni hét pontos hátrányt, hanem behozhatatlan 24 pontos előnyt halmozott fel riválisával szemben, amelyet másnap további hat egységgel gyarapított. Ezzel Kvjat a szezon legjobb újonca is lett. Ekkora különbség még sosem volt a pontverseny első két helyezettje között. Az MW Arden sorozatban második egyéni bajnoki címét szerezte meg Kvijat révén. A bajnoki harmadik helyet Regalia csapattársa, az ebben az évben a GP2-ben is debütáló, amerikai Conor Daly szerezte meg. Ezáltal folytatódott a széria azon hagyománya, miszerint minden eddig év végi dobogós helyet más nemzet versenyzője szerzett meg.

A csapatok között a francia ART Grand Prix sorozatban negyedik bajnoki címét szerezte meg a konstruktőrök között, bár ebből kettőt Lotus ART, illetve Lotus GP néven.

Előszezoni tesztek

Szezonbeli teszt

Utószezoni teszt

Csapatok és versenyzők

Megjegyzések:

1: Kujala a Silverstone-i első futam után a második futamra szóló eltiltást kapott, ezért csak a hétvége egy futamán indult.
2: Zamparelli a monzai első futam után a második futamra szóló eltiltást kapott, ezért csak a hétvége egy futamán indult.

Versenynaptár 

A 2013-as versenynaptárat 2012. december 19-én jelentették be. A sorozat első alkalommal látogat el Európán kívüli helyszínre, míg a valenciai utcai aszfaltcsík kikerül a versenynaptárból, míg helyére a szintén valenciai Ricardo Tormo rendezhet futamot.

Eredmények 

Megjegyzések:

1: A leggyorsabb időt a kvalifikáción Korjus futotta, de mivel a szabadedzés során begyűjtött egy tíz helyes rajtbüntetést három másik pilótával együtt, a tizedik helyről indulhatott csak.

A bajnokság állása 
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Az első versenyre elért pole-pozícióért plusz 4 pont, a leggyorsabb körért az első és a második versenyen is plusz 2 pont jár.

Versenyzők 

|}

Csapatok

Érdekességek, statisztikák 

 Ebben az évben hat új ország mutatkozott be pilótával a szériában: Észtország (Korjus), Hongkong (Fong), Makaó (Silva)1, San Marino (Zonzini), Svédország (Eriksson) és Venezuela (Gómez).
 Ellinas lett az első ciprusi pilóta, aki a sorozatban pole-pozíciót tudott szerezni.
 Korjus lett az első észt, aki a sorozatban leggyorsabb kört tudott futni, amivel csapata, az első finn istálló, a Koiranen GP első leggyorsabb körét is megszerezte. Egyben ő lett a sorozat első észt dobogósa is.
 Vainio szerezte a Koiranen GP első futamgyőzelmét a szériában.
 Conor Daly Valenciában szerezte meg első pole-pozícióját. Ezzel Josef Newgarden után ő lett a második amerikai első rajtpozíciós a szériában.
 Robert Vișoiu lett a GP3 történetének első román futamgyőztese.
 A brit versenyhétvégén Korjus saját maga, csapata és nemzete első pole-pozícióját szerezte meg.
 Harvey a széria hatodik brit futamgyőztese, míg Venturini az első olasz.
 Harvey és Kvijat is első leggyorsabb körét futotta. A britek közül Harvey a hetedik aki ezért pontot kapott, míg Kyvat az első orosz.

Megjegyzések:

1: Luís Sá Silva angolai születésű.

Külső hivatkozás 
 A sorozat hivatalos weboldala

Jegyzetek 

GP3
GP3